Energio Díaz (15 de setembro de 1969) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como atacante.

Carreira 
Energio Díaz integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1995
Futebolistas do Delfín Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Jeonnam Dragons
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)